

Personaggi immaginari 
 Dodo – personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie
 Dodo – personaggio dei fumetti creato da Giovan Battista Carpi
 Dodo – protagonista del fumetto Dodo & Cocco
 DoDo – protagonista della serie animata DoDo, the Kid from Outer Space
 Dodò – personaggio immaginario e uccello parlante, mascotte e protagonista della trasmissione televisiva per bambini L'albero azzurro
  – nome giapponese del Pokémon Doduo

Persone 
 Dodo – principe cinese della dinastia Qing
 Dodô (1974) – calciatore brasiliano
 Dodô (1992) – calciatore brasiliano
 Dodô (1994) – calciatore brasiliano
 Dodô (1998) – calciatore brasiliano

Altro 
 Dodo –  uccello columbiforme estinto della famiglia Columbidae
 Dodo – circoscrizione della Tanzania
 Dodo – rivista italiana di fumetti edita da Arnoldo Mondadori Editore
 Dodo – variante del prenome maschile italiano Edoardo
 6336 Dodo – asteroide della fascia principale